

Cinema 
 P3K – abbreviazione di Pinocchio 3000, film d'animazione franco-canadese del 2004

Altro 
 P-3K – variante del pattugliatore marittimo Lockheed P-3 Orion destinata alla Nuova Zelanda (P-3 for Kiwi)